G29 oder  G 29 steht für:

 BMW G29, PKW-Modell
 Gewehr G29, Scharfschützengewehr der Bundeswehr
 Glock 29, österreichische Pistole
 Artikel-29-Datenschutzgruppe (G29)
 HMS Offa (G29), britischer Zerstörer der O- und P-Klasse
 Garcia D'Avila (G29), brasilianisches Landungsschiff, siehe RFA Sir Galahad (1987)
 Sternwarte Requena (G29; Sternwartencode), siehe Liste der Sternwarten-Codes #G00–G99
 G29 − Benzolhomologe (Toluol/Xylole), arbeitsmedizinische Grundsatzuntersuchung der Berufsgenossenschaft, siehe Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Rechtslage bis 31. Dezember 2013)
 G29: Finanzinstitutionen und -dienstleistungen; Andere, Klassifizierungssystem aus der Wirtschaftswissenschaft, siehe JEL-Klassifizierung #G – Finanzwirtschaft
 Hieroglyphe G29, mittelägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste #G – Vögel

G-29 steht für:
 Gribowski G-29, sowjetischer Lastensegler

Abkürzung